Néger, negroid nagyrasszba tartozó ember
Néger, a filmgyártásban fekete színű árnyékoló, a nem kívánt fény kitakarására
Néger, olyan ember (rendszerint író), aki mások helyett, azok neve alatt névtelenül dolgozik (angolul ghostwriter). Ebből származik a négerez(ik) szó.